opera, scenska drama, u širem značenju i zgrada i ustanova gdje se ista izvodi
 Sydney Opera House, zgrada opere u Sydneyu
 Opera (preglednik), web preglednik
 Operacija Opera, izraelski zračni napad na irački nuklearni reaktor Osirak 1981.

Vidi i:
 opereta